Sulikó (სულიკო) es una palabra georgiana que significa "alma". También es un nombre propio, por lo general un nombre de mujer, y el título de un poema de amor escrito en 1895 por Akaki Tsereteli. No se sabe con certeza quien le puso música, pero es considerada como una canción popular tradicional georgiana. Era la canción favorita de Iósif Stalin y, por lo tanto, llegó a ser ampliamente conocida en toda la Unión Soviética y en el Bloque del Este. En alemán, la canción es conocida sobre todo por la interpretación de Ernst Busch, el cantante y actor alemán que luchó en las Brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española.

Texto

Véase también
SovMusic. Contiene versiones de la canción en diferentes lenguas (incluyendo alemán, cantado por Ernst Busch).

Nino Popiashvili, "Suliko in World Languages" (in georgian and English Languages), Tbilisi State University, 2018

Nino Popiashvili, German Translations of “Suliko”, Tbilisi State University, 2021 in: https://dspace.tsu.ge/xmlui/handle/123456789/778

Nino Popiashvili (in Georgian Language) https://1tv.ge/video/suliko-msoflios-khalkhta-enebze/

Referencias

Georgia
Literatura en georgiano
Poemas de Georgia
Arte en Georgia del siglo XIX